Althaus ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Althaus (* 1966), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Königsmünster in Meschede
 Anja Althaus (* 1982), deutsche Handballspielerin
 August Althaus (1839–1919), deutscher Lehrer und Politiker, MdR
 Carl Wilhelm Althaus (1822–1907), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Christian Althaus, Schweizer Epidemiologe
 Clemens von Althaus (1791–1836), deutscher Offizier und peruanischer General
 Daniel Althaus (* 1978), deutscher Historiker und Archivar
 Dieter Althaus (* 1958), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident des Freistaats Thüringen 2003–2009
 Egon Althaus (1933–2022), deutscher Mineraloge
 Ernst Althaus (1889–1977), deutscher Jurist und Oberbürgermeister der Städte Herford und Minden
 Ernst von Althaus (1890–1946), deutscher Jagdflieger
 Friedrich Althaus (1829–1897), Philologe, Germanist, Publizist und Übersetzer
 Gabriele Althaus (1938–2018), deutsche Soziologin
 Georg Althaus (1898–1974), deutscher lutherischer Theologe
 Gerhard Althaus (1866–1946), deutscher evangelischer Theologe, Pastor und Missionar
 Günter Althaus (* 1967), deutscher Manager
 Hans-Joachim Althaus (* 1954), deutscher Wissenschaftsmanager und Volkskundler
 Hans Peter Althaus (* 1939), deutscher Sprachwissenschaftler
 Heiner Althaus (* 1953), Schweizer Jazzmusiker
 Helmuth Althaus (1922–2001), deutscher Hygieniker
 Hermann Althaus (1899–1966), deutscher SS-Führer
 Jean-Pierre Althaus (* 1949), Schweizer Schriftsteller, Schauspieler und Theaterleiter
 Johann Althaus (1798–1876), Schweizer Sennermeister
 Johannes Althaus (1563–1638), deutscher Rechtsgelehrter, siehe Johannes Althusius
 Karl Althaus (1924–1989), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Siegen
 Katharina Althaus (* 1996), deutsche Skispringerin
 Marcella Althaus-Reid (1952–2009), argentinisch-schottische Theologin
 Marco Althaus (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler
 Michael Althaus (* um 1960), Schweizer Badmintonspieler
 Nicole Althaus (* 1968), Schweizer Journalistin
 Nils Althaus (* 1981), Schweizer Liedermacher und Schauspieler
 Oskar Althaus (1908–1965), Schweizer Maler
 Paul Althaus (1888–1966), deutscher lutherischer Theologe
 Paul Althaus der Ältere (1861–1925), deutscher lutherischer Theologe

 Rüdiger Althaus (* 1961), deutscher Theologe und Kirchenrechtler
 Theodor Althaus (1822–1852), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Thomas Althaus (Literaturwissenschaftler) (* 1956), deutscher Literaturwissenschaftler
 Thomas Althaus (* um 1962), Schweizer Badmintonspieler
 Urs Althaus (* 1956), Schweizer Schauspieler
 Wilhelm Althaus (1899–1980), deutscher Schauspieler
 Willi Althaus (1912–1996), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Altes Haus
 Althausen
 Althus